5 — цифра и многозначный термин.

 5 — натуральное число пять.
 5 маршрут — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Бронксе, Манхэттене и Бруклине.
 5 — филиппинский телеканал.

Хронология
 5 год до н. э. — пятый год I века до н. э.
 5 год — пятый год I века.

Музыка
 «5» — музыкальный альбом Alizée.
 «5» — музыкальный альбом Джей Джей Кейла.
 «5» — музыкальный альбом Ленни Кравица.
 «5» — музыкальный альбом группы Megaherz.

Фильмы
 «Пять» — США, 1951.
 «Пять» — Иран, 2003.
  — США, 2011.
  — Франция, 2016.

См. также 
 Пять лет — страница значений.
 № 5 — кордон, Челно-Вершинский район, Самарская область
 V век до н. э. — промежуток с 500 по 401 год до нашей эры.
 V век — промежуток с 401 по 500 год нашей эры.
 5-е тысячелетие до н. э. — промежуток с 5000 по 4001 год до нашей эры.
 5-е тысячелетие — промежуток с 4001 по 5000 год нашей эры.
 Пятак
 Пятачок
 Пятёрка
 Пятёрочка
 Five